Os Grandes Templos Vivos de Chola fora construidos pelos reis do Império Chola, que se estenderam por toda a Índia do Sul e pelas ilhas vizinhas. O sítios inclui três grandes templos dos séculos XI e XII  :
 O Templo de Brihadisvara em Thanjavur  ;
 O Templo de Brihadisvara em Gangaikondacholisvaram  ;
 O Templo de Airavatesvara em Darasuram  .

Os templos, declarados Património Mundial da Unesco em 1987, são um testemunho dos grandes progressos que os Chola obtiveram na arquitetura, escultura, pintura e na fundição de bronze.

Patrimônio Mundial da UNESCO na Índia
Templos hindus de Tâmil Nadu
Arquitetura chola